Uefa Europa Conference League är den tredje högsta fotbollsturneringen för klubblag i Europa, under Uefa Champions League och Uefa Europa League. Turneringen, som arrangeras av Uefa varje säsong, spelades första gången säsongen 2021/22.

Formatet består av gruppspel och slutspel. Före gruppspelet är det flera kvalomgångar. Vinnaren av turneringen är garanterad en plats i nästföljande säsongs gruppspel i Europa League.

Historia 
Under många år fram till och med säsongen 1998/99 fanns det tre stora europeiska klubblagsturneringar. Därefter lades Cupvinnarcupen ned och kvar fanns bara Uefa Champions League och Uefacupen (numera kallad Uefa Europa League), samt den mindre Intertotocupen. Den senare turneringen lades dock ned 2008.

Uefa övervägde redan 2015 att införa en ny tredje klubblagsturnering under de två existerande. Syftet var att ge klubbar från lägre rankade länder och klubbar som i ett tidigt skede åkte ut i kvalet till de två högre turneringarna fler möjligheter att spela i Europa. Tre år senare rapporterades det att turneringen hade fått "grönt ljus", men ännu inte godkänts av Uefas exekutivkommitté.

Den 2 december 2018 kom det officiella beskedet från Uefa att man hade beslutat att starta en tredje klubblagsturnering, vilken skulle dra igång säsongen 2021/22. Turneringen, som vid denna tidpunkt hade arbetsnamnet Uefa Europa League 2, skulle ha ett gruppspel med 32 klubbar och omfatta 141 matcher. Klubbar från minst 34 länder skulle i och med detta vara garanterade att få spela gruppspelsmatcher i någon av turneringarna, en ökning från 26. Beslutet innebar samtidigt stora förändringar avseende Europa League, bland annat att gruppspelet minskades från 48 klubbar till 32. Uefas president Aleksander Čeferin menade att införandet av den nya turneringen gjorde Uefas klubblagsturneringar mer inkluderande än någonsin med fler matcher för fler klubbar och med fler länder representerade i gruppspelen.

Kritiker menade dock att införandet av den nya turneringen skulle vidga gapet mellan rika och mindre rika klubbar när klubbar från länder rankade som nummer 16 och nedåt (med undantag av ligamästarna) var utestängda från spel i den mer pengastinna Europa League och i stället hänvisade till spel mot mer eller mindre okända klubbar i Europa Conference League. Mycket av kritiken tystnade dock när det visade sig att prispengarna (se nedan) blev större än man trott.

Turneringens namn Uefa Europa Conference League offentliggjordes den 24 september 2019 medan turneringens logotyp och pokal presenterades den 24 maj 2021.

Det första målet i turneringens historia gjordes den 6 juli 2021 av Christ Ememe Evo för maltesiska Mosta och det första målet i gruppspelet gjordes av Stipe Perica för israeliska Maccabi Tel Aviv den 14 september samma år. Turneringens första mästare blev italienska Roma.

Format 
Normalt sett är det totalt 184 klubbar som deltar i turneringen, varav 46 kommer från Champions League eller Europa League. Turneringen består av tre delar – kvalspel, gruppspel och slutspel.

Kvalspel 
Turneringen inleds med ett kvalspel till gruppspelet. Kvalspelet består av två delar – en för ligamästare som åkt ur kvalspelet till Champions Leagues eller Europa Leagues gruppspel (champions path) och en för övriga klubbar (main path). I kvalspelet deltar normalt sett totalt 166 klubbar som slåss om 22 platser i gruppspelet, varav fem via champions path och 17 via main path.

Vilka länders klubbar som deltar i kvalspelet och när klubbarna går in i kvalspelet avgörs av ländernas Uefa-koefficient, som tar hänsyn till ländernas klubbars prestationer i Uefas turneringar de föregående fem säsongerna. Två klubbar från samma land får inte mötas i kvalspelet.

Varje möte i kvalspelet består av ett dubbelmöte hemma/borta där den klubb som sammanlagt gör flest mål går vidare till nästa omgång. Om båda klubbarna sammanlagt gör lika många mål (bortamålsregeln tillämpas inte) blir det förlängning efter den andra matchen. Om inga mål görs i förlängningen eller om båda klubbarna gör lika många mål blir det till slut ett avgörande via straffsparksläggning.

Kvalspelet består av fyra omgångar enligt följande grundschema:

 Första kvalomgången (72 klubbar)
 Cupmästarna från länder rankade 30–55 (26 klubbar)
 Ligatvåorna från länder rankade 30–55 (utom Liechtenstein) (25 klubbar)
 Ligatreorna från länder rankade 29–50 (utom Liechtenstein) (21 klubbar)
 Andra kvalomgången (110 klubbar varav 74 nytillkomna)
 Main path (90 klubbar varav 54 nytillkomna)
 Vinnarna i första kvalomgången (36 klubbar)
 Cupmästarna från länder rankade 16–29 (14 klubbar)
 Ligatvåorna från länder rankade 16–29 (14 klubbar)
 Ligatreorna från länder rankade 13–28 (16 klubbar)
 Ligafyrorna från länder rankade 7–15 (9 klubbar)
 Ligafemman från land rankat 6 (1 klubb)
 Champions path (20 klubbar varav 20 nytillkomna)
 Förlorarna i preliminära kvalomgången till Champions Leagues gruppspel (3 klubbar)
 Förlorarna i första kvalomgången till Champions Leagues gruppspel (17 klubbar)
 Tredje kvalomgången (62 klubbar varav 7 nytillkomna)
 Main path (52 klubbar varav 7 nytillkomna)
 Vinnarna i andra kvalomgångens main path (45 klubbar)
 Ligatreorna från länder rankade 7–12 (6 klubbar)
 Ligafyran från land rankat 6 (1 klubb)
 Champions path (10 klubbar varav 0 nytillkomna)
 Vinnarna i andra kvalomgångens champions path (10 klubbar)
 Playoffomgången (44 klubbar varav 13 nytillkomna)
 Main path (34 klubbar varav 8 nytillkomna)
 Vinnarna i tredje kvalomgångens main path (26 klubbar)
 Ligafemman från land rankat 5 (1 klubb)
 Ligasexorna från länder rankade 1–4 (mästarna av Ligacupen för England) (4 klubbar)
 Förlorarna i tredje kvalomgångens main path till Europa Leagues gruppspel (3 klubbar)
 Champions path (10 klubbar varav 5 nytillkomna)
 Vinnarna i tredje kvalomgångens champions path (5 klubbar)
 Förlorarna i tredje kvalomgångens champions path till Europa Leagues gruppspel (5 klubbar)

Om man i stället ser kvalspelet ur de deltagande ländernas synvinkel ser grundschemat ut så här:

 Länder rankade 1–4
 Ligasexorna (mästarna av Ligacupen för England) går in i playoffomgången
 Land rankat 5
 Ligafemman går in i playoffomgången
 Land rankat 6
 Ligafyran går in i tredje kvalomgången
 Ligafemman går in i andra kvalomgången
 Länder rankade 7–12
 Ligatreorna går in i tredje kvalomgången
 Ligafyrorna går in i andra kvalomgången
 Länder rankade 13–15
 Ligatreorna och ligafyrorna går in i andra kvalomgången
 Länder rankade 16–28
 Cupmästarna, ligatvåorna och ligatreorna går in i andra kvalomgången
 Land rankat 29
 Cupmästaren och ligatvåan går in i andra kvalomgången
 Ligatrean går in i första kvalomgången
 Länder rankade 30-50
 Cupmästarna, ligatvåorna och ligatreorna (bara cupmästarna för Liechtenstein) går in i första kvalomgången
 Länder rankade 51–55
 Cupmästarna och ligatvåorna går in i första kvalomgången

Gruppspel 

I gruppspelet deltar 32 klubbar som kvalificerat sig på följande sätt:

 Från kvalspelet (22 klubbar)
 Vinnarna i kvalspelets main path (17 klubbar)
 Vinnarna i kvalspelets champions path (5 klubbar)
 Från Europa League (10 klubbar)
 Förlorarna i playoffomgången till Europa Leagues gruppspel (10 klubbar)

De 32 klubbarna lottas in i åtta grupper med vardera fyra klubbar. Lottningen sker efter att klubbarna delats in i fyra potter baserat på respektive klubbs klubblagskoefficient, och till varje grupp lottas en klubb från varje pott. Två klubbar från samma land får inte hamna i samma grupp. Inom varje grupp möter klubbarna varje annan klubb två gånger, en gång hemma och en gång borta. Varje klubb spelar därmed sex matcher. Vinst ger tre poäng, oavgjort ger en poäng och förlust ger noll poäng.

Om två eller fler klubbar hamnar på samma poäng efter det att gruppspelet är färdigspelat rankas de efter följande kriterier:
 Flest poäng i inbördes möten
 Bäst målskillnad i inbördes möten
 Flest gjorda mål i inbördes möten
 Om det fortfarande finns klubbar som är lika tillämpas ovan kriterier igen, men nu enbart på de klubbar som fortfarande är lika, och om de kvarvarande klubbarna även efter det är lika tillämpas kriterierna nedan på de kvarvarande klubbarna
 Bäst målskillnad i alla gruppspelsmatcher
 Flest gjorda mål i alla gruppspelsmatcher
 Flest gjorda mål på bortaplan i alla gruppspelsmatcher
 Flest vinster i alla gruppspelsmatcher
 Flest vinster på bortaplan i alla gruppspelsmatcher
 Lägst fair play-poäng i alla gruppspelsmatcher (rött kort ger tre poäng, gult kort ger en poäng, två gula kort i samma match ger tre poäng)
 Högst klubblagskoefficient

De åtta gruppvinnarna går vidare till åttondelsfinal, medan de åtta grupptvåorna går vidare till utslagsomgången. Övriga klubbar är utslagna.

Slutspel 
Efter gruppspelet vidtar slutspelet, där turneringens mästare utses. Varje möte i slutspelet fram till finalen avgörs på samma sätt som i kvalspelet, alltså i ett dubbelmöte hemma/borta där den klubb som sammanlagt gör flest mål går vidare till nästa omgång och där det vid lika ställning efter två matcher följer förlängning och, vid behov, straffsparksläggning.

Slutspelet består av följande omgångar:

 Utslagsomgången (16 klubbar)
 Grupptvåorna i gruppspelet (8 klubbar)
 Grupptreorna i Europa Leagues gruppspel (8 klubbar)

Utslagsomgången lottas så att grupptvåorna i gruppspelet får möta grupptreorna i Europa Leagues gruppspel. Två klubbar från samma land får inte mötas. Grupptvåorna i gruppspelet spelar returmatchen hemma.

 Åttondelsfinaler (16 klubbar)
 Gruppvinnarna i gruppspelet (8 klubbar)
 Vinnarna i utslagsomgången (8 klubbar)

Åttondelsfinalerna lottas så att gruppvinnarna i gruppspelet får möta vinnarna i utslagsomgången. Två klubbar från samma land får inte mötas. Gruppvinnarna i gruppspelet spelar returmatchen hemma.

 Kvartsfinaler (8 klubbar)
 Vinnarna i åttondelsfinalerna (8 klubbar)

Kvartsfinalerna lottas utan några särskilda regler.

 Semifinaler (4 klubbar)
 Vinnarna i kvartsfinalerna (4 klubbar)

Semifinalerna lottas utan några särskilda regler.

 Final (2 klubbar)
 Vinnarna i semifinalerna (2 klubbar)

Finalen spelas i en enda match på en i förväg bestämd neutral arena. Om resultatet är oavgjort vid full tid vidtar förlängning och, vid behov, straffsparksläggning.

Klubben som vinner Uefa Europa Conference League är garanterad en plats i nästföljande säsongs gruppspel i Europa League.

Finalresultat 
En asterisk (*) bredvid en klubbs namn betyder att klubben först deltog i Champions League eller Europa League den säsongen.

Finaler per klubb 
Nedanstående tabell presenterar det sammanlagda antalet finalvinster och -förluster per klubb av Uefa Europa Conference League.

Finaler per land 
Nedanstående tabell presenterar det sammanlagda antalet finalvinster och -förluster per land av Uefa Europa Conference League.

Maratontabell 
Nedanstående tabell presenterar de tio främsta klubbarna i Uefa Europa Conference Leagues historia (exklusive kvalomgångar). Vinst ger två poäng.

Flest matcher 
Nedanstående tabell presenterar de tio främsta spelarna när det gäller antalet matcher i Uefa Europa Conference Leagues historia (exklusive kvalomgångar). Aktiva spelare markeras med fet stil.

Flest mål 
Nedanstående tabell presenterar de tio främsta målskyttarna i Uefa Europa Conference Leagues historia (exklusive kvalomgångar). Aktiva spelare markeras med fet stil.

Prispengar 
Alla klubbar som deltar i turneringen erhåller prispengar av Uefa. Dessa består dels av förutbestämda belopp och dels av belopp som varierar beroende på klubbarnas klubblagskoefficienter och värdet av deras TV-marknader. För säsongen 2022/23 ser de förutbestämda beloppen ut på följande sätt:

 Klubbar som åker ut i första kvalomgången: 150 000 euro
 Klubbar som åker ut i andra kvalomgången: 350 000 euro
 Klubbar som åker ut i tredje kvalomgången: 550 000 euro
 Klubbar som åker ut i playoffomgången: 750 000 euro
 Klubbar som når gruppspelet: 2 940 000 euro
 Vinst i gruppspelet: 500 000 euro
 Oavgjort i gruppspelet: 166 000 euro
 Gruppvinnarna i gruppspelet: 650 000 euro
 Grupptvåorna i gruppspelet: 325 000 euro
 Klubbar som når utslagsomgången: 300 000 euro
 Klubbar som når åttondelsfinalerna: 600 000 euro
 Klubbar som når kvartsfinalerna: 1 000 000 euro
 Klubbar som når semifinalerna: 2 000 000 euro
 Klubbar som når finalen: 3 000 000 euro
 Klubben som vinner finalen: 2 000 000 euro

Dessutom får ligamästare som inte kvalificerade sig för gruppspel i någon av Champions League, Europa League eller Europa Conference League ytterligare 260 000 euro.

Som jämförelse kan nämnas att klubbar som når gruppspelet i Champions League får 15 640 000 euro och klubbar som når gruppspelet i Europa League får 3 630 000 euro. I dessa turneringar utgör dock de förutbestämda beloppen en mindre andel av de totala prispengarna.

TV-sändningar 
I Sverige sänds matcherna i Uefa Europa Conference League i Viaplay Groups kanaler. I Viaplay Group ingår bland annat TV-kanalerna TV3 och TV6 samt strömningstjänsten Viaplay.

Se även 
 Uefa Champions League
 Uefa Europa League
 Europeiska cupvinnarcupen i fotboll

Referenser

Noter

Externa länkar